Niemcy:
 Offingen – dzielnica gminy Uttenweiler w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Offingen – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg
 Offingen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg

Zobacz też:
 Oeffingen
 Öfingen